System kan syfta på:

 System – ett antal komponenter (delar av systemet) som tillsammans samverkar för ett gemensamt mål
 Systemteori – det ämnesövergripande vetenskapliga studiet av system i allmänhet
 Termodynamiskt system – ett begrepp inom termodynamiken
 Mekaniskt system – beskrivs av mekanikens lagar
 Ekvationssystem – en mängd av ekvationer av flera variabler
 Systembolaget –  ett statligt företag
 System (geologi) - en enhet inom kronostratigrafi

ar:نظام